Flageolett steht für:

 das Flageolett, ein einfaches Holzblasinstrument
 bei der Orgel ein hohes Flötenregister von 2' und 1' mit ziemlich enger Mensur
 den Flageolettton, durch bestimmte Spieltechniken (Flageoletttechniken) hervorgerufene Töne auf verschiedenen Instrumenten
 Flageolettbohne, eine speziell geerntete Form der Gartenbohne

Siehe auch: